Florentino Ameghino ist der Name folgender Personen:

* Florentino Ameghino (1853–1911), argentinischer Naturwissenschaftler

Florentino Ameghino bezeichnet folgende geografischen Objekte in Argentinien:
 Florentino Ameghino (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires
 Florentino Ameghino (Misiones), Gemeinde in der Provinz Misiones
 Partido Florentino Ameghino, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 Departamento Florentino Ameghino, Verwaltungseinheit in der Provinz Chubut
 Villa Dique Florentino Ameghino, Ort in der Provinz Chubut
 Dique Florentino Ameghino, Staudamm in der Provinz Chubut